Die ukrainische Freie-Pyramide-Meisterschaft 2009 war ein Billardturnier, das vom 4. bis 6. Dezember 2009 im BK Dynamyk in Riwne stattfand. Ermittelt wurden die nationalen Meister der Ukraine in der Freien Pyramide, einer Disziplin des Russischen Billards.

Ukrainische Meisterin wurde Anna Majstrenko, die im Finale die Titelverteidigerin Sarjana Prytuljuk mit 5:1 besiegte. Den dritten Platz belegte Vorjahresfinalistin Wiktorija Iwanowa, Aljona Afanassjewa wurde Vierte.

Bei den Herren setzte sich Hlib Waschtschenkow im Endspiel gegen Anton Koss mit 6:2 durch. Jehor Schukowskyj und Artem Matwijtschuk belegten Rang drei. Titelverteidiger Jewhen Palamar schied im Achtelfinale gegen Schukowskyj aus.

Herrenturnier

Modus 
Die 64 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Achtelfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Vorrunde

Hauptrunde 

|

|}
|}

1. Gewinnerrunde 

|

|}
|}

2. Gewinnerrunde 

|

|}
|}

1. Verliererrunde 

|

|}
|}

2. Verliererrunde 

|

|}
|}

3. Verliererrunde 

|

|}
|}

4. Verliererrunde 

|

|}
|}

Finalrunde

Damenturnier

Modus 
Die acht Teilnehmerinnen traten im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Das Finale wurde im K.-o.-System gespielt.

Turnierplan

Einzelnachweise 

2009
Billardveranstaltung 2009
Sport (Oblast Riwne)
Riwne